Sand Castles in the Sand es un episodio de la sexta temporada de Bob Esponja.

Sinopsis 

Todo comienza cuando Bob invita a Patricio a la playa con él, así que van por el autobús fastidiando a los pasajeros. Para entonces la conductora los lanza por la borda del autobús hasta que llegan a la playa donde Bob saca de sus pantalones un frisbi y destruyen la silla alta del salvavidas y él le sugiere que jueguen con arena. Patricio se ve modesto de hecho a que piensa que jugar en la arena es aburrido, por eso Bob Esponja le dice a que deberían jugar a castillos de arena. Bob hace un estupendo castillo al contrario Patricio solo hace garabatos en la arena por eso Bob llega a ayudarle pero le destruye el castillo según Patricio. Comienzan a pelear hasta hacer tregua pero el salvavidas los acusa de destruir la playa y ahora ellos deben de limpiarla.

Trivia 
 El salvavidas no es el mismo suponiendo que era larry sustituido por el de playa musculo
 Segunda vez que alguien dice la frase medusas saltarinas
 La gente del autobús se ve muy melancólica
 Creaciones de arena también se podía mover en pantalones rotos.
 Las cosas que Bob Esponja y Patricio hizo con la arena, en orden cronológico:
 Castillos (tanto Bob Esponja y Patricio)
 Muro de arena (Bob Esponja)
 Martillo / Mazo (Patricio)
 Telescopio (Bob Esponja, que se supone compuesto de arena)
 Trompeta (Bob Esponja)
 Tratado para poner fin a las hostilidades entre sus dos reinos (Bob Esponja)
 Pluma (Bob Esponja)
 Arco y Flecha (Patricio)
 Gran Arena de Caballería del Ejército (Patricio)
 Catapulta y Hacha (Bob Esponja)
 Corneta de cuerno (Bob Esponja)
 Arena del Ejército (Bob Esponja, compuesto por un toro, una estrella del rock, un vaquero, un Caballero con una maza y un guerrero con un mohawk)
 Cañón (Patricio)
 Que buscan el calor de arena Cannon Ball (Patricio)
 Gobierno habitación con un general (Bob Esponja)
 Tanque Grande (Bob Esponja)
 Robot de gran tamaño (Patricio)
 Paracaídas (Bob Esponja)
 Jet (F-16, de Bob Esponja)
 Misiles (tanto Bob Esponja y Patricio)
 Arena "Nuke" (Destruido Castillo de Bob Esponja, Patricio)
 cuando bob y patricio limpian alegremente se ve el cielo azul pero cuando bob y patricio se enojan se ve el ocaso.

Enlaces externos 
 Juego oficial

Episodios de la sexta temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2009